Scoring er et udtryk der blandt andet inden for psykologien bruges ved opgørelsen af testresultater i tal (fx antal point eller fejl).
Ofte brugt i sport, eksperimenter og meget andet.

Psykologi